Народный секретариат (Украина)
 Народный секретариат БНР